Касли — топоним.

Населённые пункты 
 Касли́ — город в России, административный центр Каслинского района Челябинской области .
 Касли-2 — название города Снежинска в Челябинской области в 1957-1959 гг.

Река 
 Касли — река в России (Карелия), левый приток реки Винка (бассейн Белого моря).

Озёра 
 Большие Касли — озеро в Каслинском районе Челябинской области, на берегу расположен город Касли.
 Малые Касли — озеро в Каслинском районе Челябинской области, на берегу расположен город Касли.